Шушь:
 Шушь — станция в городе Шарыпово Красноярского края.
 Шушь — село в Шарыповском районе Красноярского края.
 Шушь — посёлок в Шарыповском районе Красноярского края.

См. также 
 Шуш (значения)

Страницы значений:Географические объекты